Primera División 1950 (Argentinië)
 Primera División 1950 (Bolivia)
 Primera División 1950 (Chili)
 Primera División 1950 (Paraguay)
 Primera División 1950 (Uruguay)
 Primera División 1949/50 - Spanje